

Patronyme 

 , journaliste
 Brian Bertuzzi (1966-), joueur canadien de hockey
 , archevêque catholique
  (1964-), chanteur italien
 Gian Ortensio Bertuzzi, peintre italien maniériste
  (1919–1962), pilote italien d'avion
  (1961-), personnalité politique
 Nicola Bertucci (ou Bertuzzi), peintre italien rococo
 Todd Bertuzzi (1975-), joueur canadien de hockey
 Tyler Bertuzzi (1995-), joueur canadien de hockey

Toponymie 
 Valle Bertuzzi

Sources de la traduction 

Patronyme italien